Казанка може да се отнася за:

 Казанка, село в Южна България;
 Казанка, селище от градски тип в Николаевска област, Украйна;
 Казанка, река в Русия, приток на Волга.